Rhexodenticula är ett släkte av svampar. Rhexodenticula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhexodenticula